KOS bzw. KoS steht als Abkürzung für:

 Kickoff Specialist, Spielerposition im American und Canadian Football
 Kill on Sight („Töten bei Sichtkontakt“), siehe Computerspieler-Jargon #KoS
 Kingdom of Sorrow, US-amerikanische Metal-Band
 Knowledge Organization System, siehe Begriffssystem
 kommunaler Ordnungs- und Servicedienst 
 Kontraobaveštajna služba, ehemaliger Geheimdienst der jugoslawischen Armee
 Koordinatensystem
 Koordinationsstelle Fanprojekte
 Kosovo, IOC-Code
 Krnovské opravny a strojírny s.r.o., tschechische Waggonfabrik, siehe Aliance TW

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Oświęcimski in der Woiwodschaft Kleinpolen

Kos steht für:
 Kos, griechische Insel und Gemeinde sowie Ortschaft
 Kos (Tochter der Meropes), in der griechischen Mythologie Tochter des Meropes und der Echemeida
 Kos (Gottheit), Göttin der Edomiter

Kos (, , , ,  u. a. für Amsel) ist der Familienname folgender Personen:
 Anđelko Kos (* 1969), serbischer Schauspieler
 Bohdan Kos (* 1941), polnischer Lyriker, Philosoph, Herausgeber und Physiker
 Božo Kos (1931–2009), jugoslawischer bzw. slowenischer Illustrator und Comiczeichner
 Ćiril Kos (1919–2003), kroatischer Geistlicher, Bischof von Đakovo und Syrmien
 Dejan Kos (* 1990), slowenischer Fußballspieler
 Elmar Kos (* 1960), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Evelina Kos (* 1996), slowenische Fußballnationalspielerin
 Hans Kos (1863–1936), österreichischer Theaterschauspieler und Opernsänger (Tenor), siehe Hans Kostwitz
 Igor Kos (* 1978), kroatischer Handballspieler
 Joanna Kos-Krauze (* 1972), polnische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Juri Iwanowitsch Kos (1889–1961), sowjetischer Botaniker
 Lana Kos (* 1984), kroatische Opernsängerin
 Liza Kos (* 1981), russisch-deutsche Komikerin, Kabarettin und Songwriterin
 Lovro Kos (* 1999), slowenischer Skispringer
 Lucija Kos (* 1995), slowenische Fußballnationalspielerin
 Marije Kos (* 1977), niederländische Skeletonsportlerin
 Michael Kos (* 1963), österreichischer Künstler und Schriftsteller
 Mirko Kos (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Patrick Kos (* 1986), niederländischer Radsportler
 René Kos (* 1955), niederländischer Radsportler
 Sibylle Kos (* 1960), österreichische Schauspielerin
 Tomáš Kos (* 1967), tschechischer Biathlet
 Tomasz Kos (* 1974), polnischer Fußballspieler
 Tonia Kos (* 1942), deutsche Künstlerin
 Vinko Kos (1914–1945), kroatischer Schriftsteller
 Wilhelm Kos (1910–1995), deutsch-österreichischer Politiker (NSDAP, FPÖ)
 Wim Kos (1904–1930), niederländischer Eisschnellläufer
 Wolfgang Kos (* 1949), österreichischer Journalist und Historiker
 Vladimír Kos (1936–2017), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Zdeněk Kos (* 1951), tschechoslowakischer Basketballspieler und -trainer

als Herkunftsname:
 Hippokrates von Kos (um 460–370 v. Chr.), Begründer der Medizin
 Nikanor aus Kos, antiker Grammatiker

k-os steht für:
 k-os (* 1972), kanadischer Hip-Hop-Musiker

Siehe auch:
 Koš (Begriffsklärung)
 Koss

Abkürzung